

Film
Ace High – cortometraggio del 1917 diretto da George W. Terwilliger (George Terwilliger)
Ace High – film del 1918 diretto da Lynn Reynolds
Ace High – cortometraggio del 1919 diretto da George Holt
Ace High – cortometraggio del 2012 diretto da Josh Crute

Video
Ace High – video game del 1980

Altro 
ACE High – sistema di radiocomunicazione militare della NATO utilizzato durante la guerra fredda